Kunda – lud w Zambii

 Kunda – miasto w Estonii
 Kunda – rzeka w Estonii
 kunda – arena ofiarna w hinduizmie
 Kunda – miasto w Indiach w stanie Uttar Pradesh

Zobacz też 
 Kunda Trans